Алхамбра може да се отнася за:
 Алхамбра – крепост в Гранада, Испания
 Алхамбра (Калифорния) – град в САЩ, Калифорния
 Сеат Алхамбра – модел леки автомобили